Liaoyuan bezeichnet:

 Liaoyuan (辽源市), Stadt in der chinesischen Provinz Jilin
 Liaoyuan (Tongzi) (燎原镇), Großgemeinde im Kreis Tongzi in der chinesischen Provinz Guizhou
 Liaoyuan (Chongzhou) (燎原乡), Gemeinde der Stadt Chongzhou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Liaoyuan (Lanxi) (燎原乡), Gemeinde im Kreis Lanxi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Liaoyuan (Ziyang) (燎原乡), Gemeinde im Kreis Ziyang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Liaoyuan (Nangang) (燎原街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Nangang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Liaoyuan (Puning) (燎原街道), Straßenviertel der Stadt Puning in der chinesischen Provinz Guangdong